Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Shanghai.

Primes et points

Faits marquants 
 On note les forfaits de Jo-Wilfried Tsonga (12), Juan Martín del Potro (14) et de Gaël Monfils (16).
 Au premier tour, à l'issue de la défaite de Fabio Fognini contre Wang Chuhan, Fognini perd une fois de plus ses nerfs et adresse un doigt d'honneur au public chinois en quittant le court, ce qui lui vaut une amende de deux mille dollars infligée par l'ATP. Il a par ailleurs bousculé son adversaire d'un coup d'épaule après lui avoir serré la main.
 Au deuxième tour, Roger Federer sauve cinq balles de match avant de s'imposer 7-5, 3-6, 7-6 face à Leonardo Mayer. Cette victoire, combinée à l'élimination de Rafael Nadal à ce même tour, assure au Suisse de regagner la deuxième place mondiale dès le lundi suivant.
 Roger Federer remporte le tournoi en simple en battant Gilles Simon en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, les frères Bob et Mike Bryan s'imposent en finale contre Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit respectivement de leur  et  en double. Le Masters de Shanghai était le dernier tournoi Masters 1000 qu'ils n'avaient pas remporté. Ils réalisent donc le career Golden Masters en décrochant le titre.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Shanghai
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Tennis en Chine en 2014
Shanghai
Tennis en octobre 2014